František Čermák e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo, ma Čermák ha deciso di non partecipare. Rosol ha partecipato in coppia con Rameez Junaid i due hanno perso in semifinale da Mariusz Fyrstenberg e Santiago González.

Máximo González e André Sá hanno sconfitto in finale Fyrstenberg e González per 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Henri Kontinen (semifinale)
  Dominic Inglot /  Philipp Petzschner (primo turno)

  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (finale)
  Pablo Carreño Busta /  Marcel Granollers (primo turno)

Wildcard

  Paterne Mamata /  Gaël Monfils  (primo turno)

  Dino Marcan /  Antonio Šančić  (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2015
ATP World Tour 2015